204-я стрелковая Витебская дивизия (204 сд) — воинское формирование (соединение, стрелковая дивизия) РККА в Великой Отечественной войне. 

Дивизия участвовала в боевых действиях: 
 29.05.1943-23.07.1943 
 10.08.1943-09.05.1945

Сокращённое наименование — 204 сд

История  
204-я стрелковая дивизия  второго формирования формировалась в мае -июне 1943 года, на базе  15-й и 37-й учебных стрелковых бригад в городе Суджа Курской области. 

В первых числах  июля 1943 года с началом Курской битвы дивизия была переброшена на белгородское направление в район Обояни и, войдя в состав 6-й гвардейской армии Воронежского фронта, перешла в наступление. В тяжелых одиннадцатидневных боях противник был отброшен на 30 км в район Томаровка. С 25 июля дивизия выведена в резерв Ставки ВГК и переброшена на переформирование в район Тулы. Затем она была направлена на Калининский фронт, где завершила формирование в составе 20-й армии. В сентябре она вошла в 43-ю армию и участвовала в Духовщинско-Демидовской наступательной операции, в ноябре ее части вели боевые действия на витебском направлении. 9 ноября, прорвав фронт на участке Чумаки — Зяти, дивизия углубилась в оборону противника на 15 км, в результате чего оказалась окруженной в районе Поддубье, но благодаря стойкости и мужеству личного состава сумела выйти из окружения.

Летом и осенью  1944 года ее части в составе 43-й и 51-й армий участвовали в Витебско-Оршанской, Шяуляйской, Рижской и Мемельской наступательных операциях, находясь в подчинении 1-го гвардейского и 60-го стрелковых корпусов на 1-м Прибалтийском фронте. За прорыв Витебского укрепленного района противника в июне 1944 года и овладение городе Витебск ей было присвоено наименование «Витебская». В начале января 1945 года дивизия находилась в обороне на либавском направлении, затем перешла в наступление в северном направлении, форсировала реке Барта и захватила плацдарм на противоположном берегу и отбила все контратаки противника. С 23 февраля в составе 51-й армии 2-го Прибалтийского фронта она перешла в наступление в северо-западном направлении и, пройдя с боями 7,5 км, освободила более 12 населенных пунктов, в том числе сильно укрепленный узел сопротивления противника — м. Приекуле. Выйдя к реке Вартава, ее части перешли к обороне. С 7 марта дивизия была выведена во второй эшелон в боевых операциях не участвовала. Части дивизии дислоцировались в районе Мазграмзда, Озолбунчи (10 км юго-восточнее м. Прекуле) и занимались боевой подготовкой.

После войны дивизия несла заградительную службу, после чего, построив лагеря в районе Озолбунчи, Пруши, до 25 августа 1945 года занималась боевой подготовкой. С 25 августа по 20 сентября дивизия передислоцирована в Московский военный округ в Селецкие лагеря (с. Дивово, Рыбновский район Рязанской области), а в  феврале 1946 года расформирована.

Полное название 
204-я  стрелковая Витебская дивизия

Состав и награды 
 700-й стрелковый  полк
 706-й стрелковый Двинский полк
 730-й стрелковый  полк 
 657-й артиллерийский полк 
 193-й отдельный истребительно-противотанковый  дивизион
 372-й  отдельный сапёрный  батальон
 583-й отдельный  батальон связи  (ранее 1445-я отдельная рота связи)
 306-я разведывательная рота
 358-й медико-санитарный батальон
 194-я отдельная рота химзащиты
 514-я автотранспортная рота
 356-я полевая хлебопекарня
 833-й дивизионный ветеринарный лазарет
 1538-я полевая почтовая станция 
 1640-я полевая касса Госбанка.

Подчинение

Командование

Командиры 
 Байдак, Ксаверий Михайлович (31.05.1943 — 12.11.1943), полковник
 Клепиков, Иван Владимирович (13.11.1943 — 20.11.1943), подполковник  
 Байдак, Ксаверий Михайлович (21.11.1943 — 23.03.1944), полковник 
 Ерошкин, Матвей Сергеевич (24.03.1944 — 29.03.1944), полковник    
 Байдак, Ксаверий Михайлович (30.03.1944 — 26.01.1946), генерал-майор 
 Набатов, Дмитрий Романович (27.01.1946 — ??.02.1946), полковник

Заместители командира 
...
 Ерошкин, Матвей Сергеевич (02.02.1944 — 24.06.1944), полковник
 Набатов, Дмитрий Романович (??.06.1944 — 26.01.1946), полковник

Начальники штаба 
...
 Горбунов Павел Тимофеевич, полковник
 Илларионов Михаил Иванович, полковник

Награды и наименования 
 
Личному составу  204-й стрелковой  Витебской  дивизии была объявлена благодарность в приказе Верховного Главнокомандующего:
 За прорыв сильно укрепленной и развитой в глубину обороны Витебского укрепленного района немцев, южнее города Витебск, на участке протяжением 30 километров, продвижение в глубину за два дня наступательных боев до 25 километров и расширение прорыва до 80 километров по фронту. 24 июня 1944 года № 116.

Отличившиеся воины дивизии

В дивизии служили 
 Авдеев, Герасим Иванович (1925—1992) — советский конструктор, лауреат Государственной премии СССР

Память

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сведения об упоминаниях 119-й стрелковой дивизии в справочнике Генерального штаба ВС СССР «Боевой состав Советской Армии»
 Справочники и форум на Солдат.ру
 Перечень № 5 стрелковых, горнострелковых, мотострелковых и моторизованных дивизий, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Калининский фронт
Воронежский фронт
1-й Прибалтийский фронт
2-й Прибалтийский фронт
Ленинградский фронт
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году
Участники Смоленской операции (1943)